Stati Uniti d'America
Lincoln Park – parco cittadino di San Francisco, California
Lincoln Park – census-designated place della Contea di Fremont, Colorado
Lincoln Park – census-designated place della Contea di Upson, Georgia
Lincoln Park – parco cittadino di Chicago, Illinois
Lincoln Park – città della Contea di Wayne, Michigan
Lincoln Park – borough della Contea di Morris, New Jersey
Lincoln Park – CDP della Contea di Ulster, New York
Lincoln Park – città della Contea di Denton, Texas